Tidsmaskine, Time Machine eller The Time Machine har flere betydninger:
 Tidsmaskine – fiktiv eller hypotetisk maskine, som gør tidsrejse muligt
 Tidsmaskinen – (org. titel: The Time Machine) roman af H. G. Wells fra 1895

Film 
 The Time Machine (film fra 1960) – instrueret af George Pal
 The Time Machine (film fra 2002) – instrueret af Simon Wells

Andet 
 Time Machine (macOS) – program udviklet af Apple

Se også 
 DeLorean DMC-12 – tidsmaskine fra Tilbage til fremtiden-triologien